Саркис Акопян: Акопян, Саркис Гаспарович (1939—2014) — советский футболист, тренер.
 Акопян, Саркис Казарович — председатель колхоза «Кармир астх», Герой Социалистического Труда.
 Акопян, Саркис (изобретатель) (1926—2007) — американский промышленник, изобретатель и филантроп.